Десантные корабли-доки типа «Харперс Ферри» — серия из 4 американских десантных кораблей-доков, построенных с 1995 года и находящихся в строю до настоящего времени. Сконструирован на основе кораблей типа «Уидби Айленд». По сравнению с прототипом имеет больший объём грузовых трюмов взамен меньшего количества средств высадки. По своим возможностям более соответствует десантным транспортам-докам ().

Планируется, что все корабли этого типа в 2010—2014 годах пройдут реконструкцию, после которых срок их службы будет продлён до 2038 года. Корабли, базирующиеся на западном побережье, пройдут реконструкцию в Metro Machine Corp., базирующиеся на восточном побережье — в General Dynamics  в Сан-Диего.

Основными элементами реконструкции будут модернизация дизельных двигателей, установка систем экономии топлива и уменьшения затрат на обслуживание, средств технического контроля, увеличение мощности кондиционеров и опреснителей воды, замена воздушных компрессоров. Все паровые системы кораблей будут заменены электрическими, более дешёвыми и c меньшими затратами на обслуживание.

Состав серии

Примечания

Ссылки 
 US Navy Type Information
 Hutchinson, R. (2002) Jane’s Warship Recognition Guide Harper Collins: London, New York.

Военные корабли по проектам
Десантные корабли США